Ива́н Миро́нов:
 Миронов, Иван Алексеевич (1913—1983) — Герой Советского Союза.
 Миронов, Иван Борисович (род. 1981) — российский общественный деятель, публицист.
 Миронов, Иван Ефимович (1881—1920) — депутат Государственной думы II созыва от Закаспийской области.
 Миронов, Иван Кузьмич (род. 1952) — казачий генерал, войсковой атаман Центрального казачьего войска, генерал-лейтенант ФСБ России.
 Миронов, Иван Семёнович (1774—1853) — участник войн против Наполеона, командир Жандармского полка, действительный статский советник, Тамбовский гражданский губернатор.